Филипп Валуа, герцог Орлеанский (1336—1375) — сын короля Франции Филиппа VI
 Филипп I Орлеанский (1640—1701) — герцог Орлеанский, брат Людовика XIV
 Филипп II Орлеанский (1674—1723) — герцог Орлеанский, сын предыдущего, регент Франции (с 1715) в малолетство Людовика XV
 герцог Филипп Орлеанский (1747—1793) — правнук предыдущего, более известен как Филипп Эгалите
 Филипп Орлеанский (1838—1894) — более известен как Луи-Филипп, граф Парижский, правнук предыдущего, орлеанистский претендент на французский престол (Филипп VII)
 Филипп Орлеанский (1869—1926) — граф Парижский, сын предыдущего, орлеанистский претендент на французский престол (Филипп VIII)